Les Matines de Bruges, ou Matines brugeoises sont un événement de l'histoire du comté de Flandre (1302).

 les Matines brugeoises sont un tournoi de football organisé par le FC Bruges depuis 1976.